Anton Seeling ist der Name folgender Personen:

* Anton Seeling (Stadtrichter) (1685–1745), böhmischer Unternehmer, Stadtrichter und Ratsherr
 Anton Seeling (Bergrat) (1743–1822), österreichischer Bergbeamter und Mineraloge